Гвоздь — те саме, що цвях
 «Гвоздь» — монополістичне об'єднання в Російській імперії
 Гвоздь — болото в Житомирському Поліссі

 Гвоздь Микола Петрович (1937—2010) — український бандурист, Народний артист УРСР (1979).
 Гвоздь Віктор Іванович (1959—2021) — український військовик, розвідник та дипломат.

Див. також 
 Гвоздьове
 Гвозд
 Гвоздня

Примітки